

Presentación previa 
Andrey Kuznetsov y Adrián Menéndez-Maceiras eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Andrej Martin y Hans Podlipnik-Castillo ganaron el título tras derrotar en la final Roman Jebavý y Jan Šátral.

Cabeza de serie 

  Ruben Gonzales /  Darren Walsh (Semifinales)
  Michail Elgin /  Denys Molchanov (Semifinales)

<ol start=3>
 ''' Andrej Martin /  Hans Podlipnik-Castillo (Campeones)
  Roman Jebavý /  Jan Šátral ''(Finalistas)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Ostrava 2015